Martin Miller – calciatore estone
Martin Miller – attore ceco
Martin Miller – crickettista inglese
Johann Martin Miller – scrittore tedesco